Анфиса Фёдоровна Николаева (1878 — ) — секретарь Железнодорожного райкома РКП(б) г. Москвы. Похоронена на Красной площади в Москве.

Биография 
Анфиса родилась в семье служащего Управления Московско-Курско-Нижегородско-Муромской железной дороги. Работала счетоводом.
С 1905 года стала участвовать в деятельности большевистской партии. На её квартире проходили конспиративные собрания большевиков.

Анфиса — активная общественница Введенского народного дома в Лефортове. Играет в любительских спектаклях, показывавших тяжелую жизнь трудящихся и звавших бороться с социальной несправедливостью.

В 1916 году работала сестрой милосердия в московском госпитале № 1880 и там в палатах распространяла листовки.

В октябрьские дни 1917 года Анфиса Фёдоровна организовывала медицинскую помощь раненым красногвардейцам и солдатам.

В 1919 году Николаева переведена на партийную работу из Рогожского района в Железнодорожный.

Погибла при взрыве 25 сентября 1919 года в Леонтьевском переулке в здании Московского комитета РКП(б).

Похоронена у Кремлёвской стены.

Литература 
 Абрамов А. «У Кремлёвской стены». — М.: Политиздат, 1988. стр.116-117, ISBN 5-250-00071-1
 Москва. Энциклопедия. Гл. ред. А.Л. Нарочницкий. — М.: «Советская Энциклопедия», 1980, стр. 456

Ссылки 
 [dic.academic.ru/dic.nsf/sie/8791/%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%A1%D0%9D%D0%90%D0%AF Советская историческая энциклопедия]

Похороненные в некрополе у Кремлёвской стены
Большевики
Жертвы терактов в России
Жертвы взрыва в Леонтьевском переулке